DCB steht für:
 Dark Cutting Beef; siehe DFD-Fleisch
 DC Bank, Schweizer Privatbank
 Deutsch-Chilenischer Bund, 1916 gegründete Interessenvereinigung der Deutsch-Chilenen
 Deutscher Cricket Bund
 Dichlorbenzol, ein organisches Lösungsmittel
 Dictionary of Canadian Biography/Dictionnaire biographique du Canada
 Direct Copper Bonded, Verbindungstechnik, die eine enge elektrisch/thermische Verbindung über Kupfer ermöglicht
 Dame Commander of the Order of the Bath, zweite Stufe des britischen Ritterordens Order of the Bath, siehe auch Dame Commander

DCB